Сиирт () — ил на юго-востоке Турции.

Ил Сиирт граничит с илами: Батман на западе, Ширнак на юге, Ван на востоке, Битлис на севере.

Население 
Население — 263 676 жителей (2009). Большинство населения — курды и арабы, имеется также община ассирийцев.

Крупнейший город — Сиирт (98 тыс. жителей в 2000 году).

Административное деление 
Ил делится на 7 районов:
 
 Тилло (Tillo)
 Байкан (Baykan)
 Эрух (Eruh)
 Курталан (Kurtalan)
 Первари (Pervari)
 Сиирт (Siirt)
 Ширван (Şirvan)

Примечания